Matjaž Kladnik (ur. 19 września 1975 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, olimpijczyk (1994), brązowy medalista zimowej uniwersjady (1997).

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 30 grudnia 1992 roku w Oberstdorfie. W pierwszym konkursie 41. Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na ósmym miejscu, dzięki czemu zdobył pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej. W zawodach zaliczanych do Pucharu Świata startował do sezonu 1997/1998 (przy czym w ostatnim sezonie wziął udział wyłącznie w kwalifikacjach do dwóch ostatnich konkursów w Planicy). Trzykrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów tej rangi – poza debiutem w Oberstdorfie było to siódme miejsce w Courchevel w 1993 roku oraz dziewiąte w Zakopanem w 1996 roku. Łącznie szesnastokrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji generalnej, najwyższe miejsce na koniec sezonu uzyskał w sezonie 1993/1994, kiedy był 34. z dorobkiem 96 punktów.

W 1994 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Lillehammer. W konkursach skoków zajął 19. i 27. miejsce indywidualnie oraz 9. drużynowo. Dwukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym – w 1993 roku zajął 49. i 51. miejsce w zawodach indywidualnych oraz 7. w drużynowych, a w 1995 roku był 45. w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Również dwukrotnie startował w mistrzostwach świata w lotach narciarskich – w 1994 roku w Planicy był 30., a dwa lata później w Tauplitz uplasował się na 39. miejscu. 

W 1997 roku zdobył brązowy medal uniwersjady w Muju w zawodach drużynowych, w których poza nim słoweński zespół stanowili Goran Janus, Sašo Komovec i Franci Petek. Indywidualnie zajął piąte miejsce na normalnej skoczni i ósme na dużej.

W 1994 roku został podwójnym mistrzem Słowenii w skokach narciarskich, zdobywając złote medale na normalnej i dużej skoczni.

18 lutego 1995 roku na Vikersundbakken w Vikersund ustanowił rekord życiowy w długości skoku narciarskiego, uzyskując 162 m.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1994 Lillehammer (NOR) – 27. miejsce (duża skocznia), 19. miejsce (normalna skocznia)

 Drużynowo
 1994 Lillehammer (NOR) – 9. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1993 Falun (SWE) – 51. miejsce (normalna skocznia), 49. miejsce (duża skocznia)
 1995 Thunder Bay (CAN) – 45. miejsce (duża skocznia)

 Drużynowo
 1993 Falun (SWE) – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1994 Planica (SLO) – 30. miejsce
 1996 Tauplitz (AUT) – 39. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1992/1993: 45.
 sezon 1993/1994: 34.
 sezon 1994/1995: 72.
 sezon 1995/1996: 59.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 34.
 sezon 1995/1996: 103.
 sezon 1996/1997: 56.
 sezon 1997/1998: 53.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1993 Harrachov (CZE) – 40. miejsce

 Drużynowo
 1993 Harrachov (CZE) – 7. miejsce

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 1997 Muju (KOR) – 5. miejsce (normalna skocznia), 8. miejsce (duża skocznia)

 Drużynowo
 1997 Muju (KOR) – brązowy medal

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Słoweńscy olimpijczycy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 1997
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1975
Ludzie urodzeni w Lublanie